

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Justynówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Justynówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec

Miejscowości na Ukrainie 
 Justynówka – wieś w rejonie podhajeckim